

Населені пункти та їхні частини

 Ґжибово — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґжибово — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ґжибово — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ґжибово — село в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґжибово — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Ґжибово — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Ґжибово — село в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґжибово — частина міста Лешно в Великопольському воєводстві
 Ґжибово — частина села Стадники в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґжибово — частина села Польниця в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Ґжибово — осада в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки